Il doppio del torneo di tennis Copa Colsanitas 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrici Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez che hanno battuto in finale Tina Križan e Katarina Srebotnik 6–2, 6–1.

Teste di serie 

 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (campionesse)
 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (finale)

 Laura Montalvo /  María Emilia Salerni (semifinali)
 Lourdes Domínguez /  Émilie Loit (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
Tabellone doppio

Copa Colsanitas 2002